

Степова — зупинний пункт Одеської залізниці у Лиманському районі Одеської області на лінії Одеса — Колосівка.
 Степова — зупинний пункт Одеської залізниці у Катеринопільському районі Черкаської області на лінії Цвіткове — Христинівка.
 Степова — зупинний пункт Одеської залізниці у Кропивницькому районі Кіровоградської області на лінії Імені Тараса Шевченка — Знам'янка.

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (С)